50 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 24 lipca, a finał 25 lipca.

Mistrzynią świata została Amerykanka Olivia Smoliga, która czasem 27,33 ustanowiła nowy rekord swojego kraju. Srebrny medal zdobyła mistrzyni globu sprzed dwóch lat, Brazylijka Etiene Medeiros (27,44). Brąz wywalczyła Rosjanka Darja Waskina (27,51).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 24 lipca o 10:03 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 24 lipca o 20:37 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 25 lipca o 20:37 czasu lokalnego.

Przypisy 

K